Epipterodon (Епиптеродон — „изнад Птеродона”) је изумрли род плаценталних сисара, из изумрлог племена Epipterodontini, унутар изумрле потпородице Hyaenodontinae и изумрле породице Hyaenodontidae, који је у периоду од средњег до касног еоцена настањивао подручје Азије.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Epipterodon.

Временска распрострањенст рода Epipterodon унутар породице Hyaenodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Epipterodontini

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Азије